Příjmení Zuman nosí více významných osobností:

 František Zuman (1870–1955) – český historik a malíř
 Leopold Zuman (1824–1883) – český římskokatolický kněz
 Petr Zuman (* 1926) – český chemik
 Vojtěch Zuman (1792–1873) – český římskokatolický kněz, spisovatel a pedagog

Podobné příjmení 
 Zumann